Renzi bzw. De Renzi ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Renzi (um 1620–nach 1662), italienische Opernsängerin
 Anouschka Renzi (* 1964), deutsch-schweizerische Schauspielerin
 Eva Renzi (1944–2005), deutsche Schauspielerin
 Giovanni Battista Renzi (1711–1776), Bildnismaler in Passau
 Guglielmo Renzi (* 1949), italienischer Designer
 Mario De Renzi (1897–1967), italienischer Architekt
 Matteo Renzi (* 1975), italienischer Politiker, von 2014 bis 2016 27. Ministerpräsident Italiens
 Mike Renzi (1941–2021), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Nicola Renzi (* 1979), san-marinesischer Politiker
 Pina Renzi (1901–1984), italienische Schauspielerin
 Remigio Renzi (1857–1938), italienischer Organist, Komponist und Musikpädagoge
 Rick Renzi (* 1958), US-amerikanischer Politiker
 Salvatore de Renzi (1800–1872), italienischer Medizinhistoriker

Siehe auch:
 Rienzi (Begriffsklärung)